Појам "Аутобиографија" може се односити на:

 Аутобиографија - врста прозног књижевног дела
 Аутобиографија (Бранислав Нушић) - чувено књижевно дело Бранислава Нушића
 Аутобиографија (филм) - југословенски филм из 1960. године, редитеља Славољуба Стефановића Равасија, снимљен према делу "Аутобиографија" Бранислава Нушића
 Аутобиографија утопљенице - југословенски филм из 1964. године, редитеља Ивана Хетриха